Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2015 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 2 do 8 marca 2015 w hali Tondiraba Ice Hall w Tallinnie. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2014 roku ukończyli 13 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 2002 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Decyzję o imiennym przydziale miejsc podjęły kraje indywidualnie. Warunkiem było, by wskazani zawodnicy zdobyli na którychś z wcześniejszych zawodów przynajmniej określoną liczbę punktów za wartość techniczną programów.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Wzorem tańca krótkiego była Silver Samba.

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w Estonii
Sport w Tallinnie